Csehország
 Tisovec, település a Chrudimi járásban
 Tisovec, megszűnt település Spálené Poříčí közelében a Dél-plzeňi járásban
 Szlovákia
 Tiszolc (szlovákul Tisovec), város a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában
 Szlovénia
 Tisovec, település Dobrepolje községben